Krystal Steal, une actrice de film pornographique ;
Krystal Jung, est une actrice, danseuse et chanteuse américano-sud-coréenne, membre du girl group sud-coréen F(x).
Krystal, un personnage de la série Star Fox.
Krystal, un jeu de société.
Krystal, un groupe de rap créé au début des années 2000 à Paris.
Krystal, un film américain réalisé par William H. Macy, et sorti en 2017.